Hooper se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Emmet T. Hooper
 John N.A. Hooper
 Sheila Spenser Hooper